Lake Sarah steht für:

 Lake Sarah (Northern Territory), See im Northern Territory, Australien
 Lake Sarah (Neuseeland), See im Selwyn District, Region Canterbury, Neuseeland
 Lake Sarah (Murray County), See im Murray County, Minnesota, Vereinigte Staaten
 Lake Sarah (Polk County), See im Polk County, Minnesota, Vereinigte Staaten
 Lake Sarah (Greenfield County), See im Greenfield County, Minnesota, Vereinigte Staaten

Siehe auch:

 Sarah Lake, See im Northwest Territory, Kanada